Ба́рри Зонненфельд (; род. ) — американский кинорежиссёр, продюсер, а также актёр и кинооператор.

Биография 
Барри Зонненфельд родился и вырос в Нью-Йорке в еврейской семье. Родители — Келли (преподаватель рисования) и Сонни Зонненфельд (дизайнер). После получения степени бакалавра в колледже Хемпшира (Амхерст) окончил киношколу Нью-Йоркского университета в 1978 году.

За режиссёрскую работу на ABC над сериалом «Мёртвые до востребования» (англ. Pushing Daisies) получил премию «Эмми».

В 1999 году Зонненфельд попал в авиапроисшествие: его бизнес-джет при посадке в  свернул с взлётно-посадочной полосы и врезался в пять припаркованных самолётов. Сам Барри при этом не пострадал.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, продюсер, сценарист, оператор

Примечания 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Хэмпширского колледжа
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета